Die Bezeichnung Schlacht am Yalu kann sich auf verschiedene Schlachten am Fluss Yalu beziehen:

Seeschlacht am Yalu, eine Seeschlacht im Ersten Japanisch-Chinesischen Krieg (1894) 
Landschlacht am Yalu, eine Landschlacht im Russisch-Japanischen Krieg (1904)